Abstrakt datatyp är ett allmänt begrepp inom datavetenskap. Abstrakta datatyper baserar sig på matematiska modeller för datatyper där en typ definieras av ett visst beteende sett från synvinkeln av en användare av datatypens. Mer specifikt gäller modellen möjliga värden, möjliga operationer och definitionen av beteende för dessa operationer. Detta står i kontrast till mer allmänna datastrukturer vilka är konkreta representationer av data och är vanligen avsedda för implementatören, inte användaren.

Formellt kan en Abstrakt datatyp definieras som "en klass av objekt vars logiska beteenden är definierade av en mängd värden och en mängd operationer" , detta är analogt med en algebraisk struktur inom matematiken.

Introduktion 

Termen abstrakt datatyp kan anses vara en generalisering av allmänna algebraiska strukturer, såsom lattice, grupper och ringar . Idén om abstrakta datatyper är relaterad till abstraktioner och modeller, styrande inom objektorienterad programmering och design genom kontrakt metoder inom 'software engineering' och programutveckling

Noter 

 

Datavetenskap